La KNVB beker 2004-2005 (chiamata Amstel Cup) fu la ottantasettesima edizione della Coppa dei Paesi Bassi di calcio.

1º turno 
Incontri giocati tra il 7 e il 10 agosto 2004.

2º turno 
Incontri giocati il 21 e 22 settembre 2005

3º turno 
Incontri giocati il 9 e 10 novembre 2004.

Ottavi di finale 
Giocati il 25, 26 e 27 gennaio 2005.

Quarti di finale 
Giocati il 1° e il 2 marzo 2005.

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
  Risultati su ronaldzwiers.0catch.com

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Edizioni della Coppa d'Olanda